Чемпионат Киргизии по футболу () — высший дивизион в системе футбольных лиг Киргизии, в котором с сезона 2022 года участвуют 10 клубов. Управляется Кыргызской профессиональной футбольной лигой (КПФЛ) и Кыргызским футбольным союзом. Проводится с 1992 года.

Чемпионат Киргизской ССР

Таблица национальных лиг АФК 
По итогам 2017 года, в таблице (рейтинге) национальных лиг стран-членов АФК (аналог таблицы коэффициентов УЕФА), Высшая лига Киргизии и вообще чемпионат Киргизии находятся на 31-м месте среди 46 стран-членов АФК. Расположение чемпионата Киргизии на 31-м месте в общем рейтинге, дает одному участнику из Высшей лиги Киргизии, то есть победителю чемпионата одно гарантированное место в групповом этапе Кубка АФК (азиатский аналог Лиги Европы УЕФА), и еще одно дополнительное место во втором квалификационном раунде Кубка АФК. Из-за низкого рейтинга, футбольные клубы этой страны пока не имеют квот для участия в Лиге Чемпионов АФК.

Все призёры

Титулы по клубам

Лучшие бомбардиры всех сезонов

Медиа и освещение 

С 2015 года матчи Высшей лиги Киргизии транслирует спортивный телеканал KTRK Sport, а также региональные телеканалы страны. До этого в Киргизии не было спортивного телеканала, и центральные матчи показывали Первый канал страны, а также региональные телеканалы. Спортивные и футбольные СМИ Киргизии достаточно подробно освещают свой национальный футбольный чемпионат. Интерес болельщиков и прессы к своему чемпионату значительно возрос в последние годы, из-за успешных выступлений национальной сборной страны, а также клубов в азиатских клубных турнирах.

Генеральные спонсоры

Ссылки 
 На RSSSF.com
 На FIFA.com 
 Чемпионат Киргизии на сайте «Архив голов»
 Сайт Федерации футбола Киргизской Республики